Chris Brown, američki pjevač
 Chris Brown (album), pjevačev prvi album
 Chris Brown (atletičar), bahamski atletičar